Ранчо Маријана има више значења:

 Ранчо Маријана (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо Маријана (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику